Фонд социа́льного предпринима́тельства Шва́ба () — швейцарский международный некоммерческий фонд, созданный для поддержки и финансирования лиц и организаций, действующих в сфере социального предпринимательства.

«Фонд социального предпринимательства Шваба» учреждён в 1998 году швейцарским экономистом, основателем и бессменным президентом Всемирного экономического форума в Давосе Клаусом Швабом и его женой Хильдой Шваб для поддержки «мирового сообщества выдающихся социальных предпринимателей».
Целью его деятельности является «развитие социального предпринимательства и содействия социальных предпринимателей в качестве важного катализатора для социального инноваций и прогресса».

Штаб-квартира «Фонд социального предпринимательства Шваба» находится в Женеве (Швейцария).

На апрель 2015 года в правление Фонда входят: Хильда Шваб, Клаус Шваб, Рик Аубри (), Пауло Коэльо, Дэвид Герген (; советник президентов США), Королева Бельгии Матильда, Зенель Мбеки (; бывшая первая леди ЮАР), Мухаммад Юнус.

Возглавляет «Фонд Шваба» бывший высокопоставленный чиновник ВОЗ Памела Хартиган.

На 2000—2010 годы «Фонд Шваба» является одной из крупнейших организаций, оказывающая поддержку социальному предпринимательству.

К 2007 году «Фонд Шваба» обеспечил доступ к финансовым и другим ресурсам, а также обеспечил популяризацию идей 72 социальным предпринимателям со всего мира.

Ежегодно Фонд выбирает 20-25 социальных предпринимателей в рамках глобального конкурса «Социальный предприниматель года».

«Фонд Шваба» проводит ежегодные встречи социальных предпринимателей в Женеве, региональные экономические конференции, а также спонсирует участие своих членов в Международном экономическом форуме в Давосе.

Организуемые «Фондом Шваба» встречи социальных предпринимателей с владельцами и руководителями крупнейших международных корпораций, а также высокопоставленными чиновниками ведут к созданию совместных проектов.
Например, в ходе Всемирного экономического форума 2003 года Джеру Биллимория познакомилась с заместителем генерального секретаря Международного союза электросвязи Роберто Блуая.
Эта встреча стала ключевой для решения создать Международной ассоциации детских телефонов доверия.

Признание «Фонда Шваба» получили также следующие организации: «Секем» (Ибрагим Абулиш).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт: Schwab Foundation for Social Entrepreneurship.
 Facebook: schwabfound.

Международные некоммерческие организации
Некоммерческие организации по алфавиту
Некоммерческие организации Швейцарии
Некоммерческие фонды
Социальные инвесторы (организации)
Фонды в Швейцарии
Социальное предпринимательство в Швейцарии
Клаус Шваб